Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas) van 1999 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 1999 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Griekse Christína Papadáki bereikte beide finales – zij verloor die in het enkelspel, maar won die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Paola Suárez was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Christína Papadáki.

De als eerste geplaatste Chinese Li Fang bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Fabiola Zuluaga uit Colombia, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Griekse Christína Papadáki in twee sets. Zuluaga wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Seda Noorlander was als zesde geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Janette Husárová en Paola Suárez had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Suárez speelde samen met landgenote Laura Montalvo – dit team was het eerste reekshoofd; zij bereikten de finale.

Het als tweede geplaatste Nederlands/Grieks duo Seda Noorlander en Christína Papadáki won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Argentijnse koppel Laura Montalvo en Paola Suárez in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was voor beiden de eerste, en enige, WTA-titel.

Naast Noorlander waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 1999
Bogota